Grand Trunk Railroad Station bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Lewiston Grand Trunk Railroad Station, NRHP-ID: 79000127
 Yarmouth Grand Trunk Railroad Station, NRHP-ID: 79000139